Кюрси́-сюр-Орн () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Эвреси. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14213.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 443 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 294 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 235 были экономически активными, 59 — неактивными (показатель активности — 79,9 %, в 1999 году было 67,2 %). Из 235 активных жителей работали 210 человек (116 мужчин и 94 женщины), безработных было 25 (11 мужчин и 14 женщин). Среди 59 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Кюрси-сюр-Орн 

Коммуны департамента Кальвадос